Sistrurus catenatus edwardsii – podgatunek jadowitego węża Sistrurus catenatus z podrodziny grzechotnikowatych w rodzinie żmijowatych.

Osobniki dorosłe osiągają zwykle nie przekraczają 50 cm. Ciało barwy jasnobrązowej z ciemnymi brązowymi plamami.

Występuje w USA na terenie następujących stanów: Arizona, Nowy Meksyk, Teksas.

Żywi się drobnymi kręgowcami.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Gady Ameryki Północnej
Grzechotnikowate
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1853 roku